Obhájkyněmi titulu byly sestry Serena a Venus Williamsová, které se turnaje neúčastnily pro zranění obou tenistek.

Vítězem se stal nenasazený český pár Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká, který ve finále porazil sedmou nasazenou indicko-ruskou dvojici Sania Mirzaová a Jelena Vesninová po setech 6–3, 6–4. Získal tak první grandslamový titul a prémii 330 000 €. Poslední Češkou, která zvítězila v této soutěži na French Open byla v roce 1998 Jana Novotná v páru se Švýcarkou Martinou Hingisovou. Československý pár naposledy vyhrál v roce 1990 ve složení Jana Novotná a Helena Suková.

Nasazení párů 
  Gisela Dulková /  Flavia Pennettaová (čtvrtfinále)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Vania Kingová /  Jaroslava Švedovová (semifinále)
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (semifinále)
  Viktoria Azarenková /  Maria Kirilenková (čtvrtfinále)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Meghann Shaughnessyová  (2. kolo)
  Sania Mirzaová /  Jelena Vesninová (finále)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (1. kolo)
  Naděžda Petrovová /  Anastasia Rodionovová (čtvrtfinále)
  Pcheng Šuaj /  Čeng Ťie (2. kolo)
  María José Martínezová Sánchezová /  Anabel Medinaová Garriguesová (3. kolo)
  Daniela Hantuchová /  Agnieszka Radwańská (1. kolo)
  Čan Jung-žan /  Monica Niculescuová (3. kolo)
  Čuang Ťia-žung /  Olga Govorcovová (1. kolo)
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (3. kolo)
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Ženská čtyřhra